Fredagstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fredagstjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Fredagstjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (1,5 ha)
Fredagstjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Fredagstjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (5,93 ha)

Se även
Söndagstjärn
Måndagstjärn
Onsdagstjärn
Torsdagstjärn
Fredagstjärn
Lördagstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn